CAND2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 236 амінокислот, а молекулярна маса — 135 256.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки